Цей список є списком видів лишайників, що спостерігалися на території Швеції.

Родина Pyrenocarpeae 
 Arthopyrenia gemmata
 Dermatocapon aquatica
 Dermatocapon miniatum
 Porina chlorotica
 Pyrenula nitida
 Verrucaria maura
 Verrucaria rupestris
 Staurothele fissa

Родина Gymnocarpeae 
 Chaenotheca chlorella
 Calicium abietinum
 Calicium viride
 Coniocybe furfuracea
 Cyphelium tigillare
 Haematomma ventosum
 Sphaerophorus globosus
 Rhizocarpon geographicum

Родина Pannariaceae 
 Erioderma pedicellatum

Література 
 Björn Ursing 1964. Svenska Växter: Kryptogamer.

Лишайники
Лишайники
Флора Швеції